Beauvoisin (Drôme)
Beauvoisin (Gard)
ook:
Asnans-Beauvoisin, Jura
gemeenten met de naam Le Pont-de-Beauvoisin (doorverwijspagina)